Gayer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gayer (1881–1930), deutscher Marineoffizier
 Alexander Gayer, österreichischer Radsporttrainer
 Catherine Gayer (* 1937), US-amerikanische Sopranistin
 Christiane Therese Gayer (1819–1896), Gönnerin der Stadt Gotha
 Edmund von Gayer (1860–1952), k.k. österreichischer Innenminister
 Gyula Gáyer (1883–1932), ungarischer Botaniker
 Johann Christoph Karl Gayer († 1734), böhmischer Kapellmeister und Komponist
 Karin Gayer (* 1969),  österreichische Schriftstellerin
 Karl Gayer (1822–1907), deutscher Forstwissenschaftler und Fachbuchautor
 Peter Gayer (1793–1836), bayerischer Beamter, Kreisarchivar, Zeichner, Kupferstecher und Historiker
 Richard Gayer, britischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Wolfgang Gayer (* 1943), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Karl-Gayer-Medaille
 Gaier
 Geyer (Begriffsklärung)
 Geier